Торно Ларго има више значења:

 Торно Ларго (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Торно Ларго (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Торно Ларго (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Торно Ларго (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику